51 страна подала заявки на участие в Кубке африканских наций 2002 года, претендуя на 16 мест в финальном турнире.  (действующий чемпион) и  (хозяин турнира) получили путёвки автоматически, а остальные 49 стран разыграли 14 путёвок в двух раундах (четвертьфиналисты предыдущего розыгрыша — , , , , ,  и  — сразу попали в групповой раунд).

Предварительный раунд 
  отказалась от игры,  вышло в групповой раунд.

  вышла в групповой раунд.

  вышла в групповой раунд.

  вышла в групповой раунд.

  вышла в групповой раунд.

  вышло в групповой раунд.

  вышла в групповой раунд.

  вышел в групповой раунд.

  вышел в групповой раунд.

  вышла в групповой раунд.

  вышел в групповой раунд.

  вышла в групповой раунд.

  вышло в групповой раунд.

  вышел в групповой раунд.

  вышла в групповой раунд.

  вышла в групповой раунд.

  вышло в групповой раунд.

  вышел в групповой раунд.

  вышла в групповой раунд.

  Лесото вышло в групповой раунд.

  вышла в групповой раунд.

Групповой раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Примечания

Ссылки 
 Страница на rsssf.com

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 2000 году
Футбол в Африке в 2001 году